Braunfels ist
 eine Stadt in Hessen, siehe Braunfels
 dort gelegen, das Schloss Braunfels des Adelsgeschlechtes Solms-Braunfels
 eine Stadt in Texas, siehe New Braunfels
 ein Schiffsname der DDG Hansa, siehe Braunfels (Schiff, 1891)
 ein ehemaliges Haus in der Altstadt von Frankfurt am Main, siehe Haus Braunfels

Braunfels ist der Name folgender Personen:
 Ludwig Braunfels (1810–1885), deutscher Journalist, Dichter und Übersetzer (Maikäferbund)
 Michael Braunfels (1917–2015), deutscher Komponist und Pianist
 Otto Braunfels (1841–1917), Frankfurter Kaufmann und Mäzen
 Otto Brunfels (auch: Brunsfels oder Braunfels; 1488–1534), deutscher Theologe, Humanist, Mediziner und Botaniker
 Sigrid Braunfels-Esche (1914–2022), deutsche Kunsthistorikerin, verheiratet mit Wolfgang Braunfels
 Stephan Braunfels (* 1950), Architekt und Stadtplaner
 Walter Braunfels (1882–1954), deutscher Komponist und Pianist
 Wolfgang Braunfels (1911–1987), deutscher Kunsthistoriker